Victor Vlad Cornea e Fabian Fallert era i detentori del titolo e lo hanno confermato battendo in finale Antonio Šančić e Igor Zelenay con il punteggio di 6-4, 3-6, [10-2].

Teste di serie 

  Antonio Šančić /  Igor Zelenay (finale)
  Nuno Borges /  Francisco Cabral (quarti di finale)

  Robin Haase /  Tim van Rijthoven (quarti di finale) 
  Marco Bortolotti /  Vitaliy Sachko (quarti di finale)

Wildcard 

  Christian Capacci /  Riccardo Ercolani (primo turno)

  Lorenzo Angelini /  Aldin Šetkić (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Città di Forlì IV 2022